Нижче наведений список значкових товаришів Війська Запорізького Низового. У дужках зазначено роки служби значковим товаришем.

Чернігівський полк 

 Федір Бублик (значковий товариш) (1762 – 1782 ?)
 Яків Бублик (значковий товариш) (1761–1779 ?)
 Олексій Бублик (значковий товариш) (1790 — ?)

Див. також 

 Значковий товариш
 Запорізька Січ
 Військо Запорозьке
 Реєстр Війська Запорозького
 Гетьманщина

Джерела 

 
Козацька старшина
Списки осіб
Козацька доба
Гетьманщина
Українські воєначальники